LCG steht für:
 Flughafen A Coruña in Spanien (IATA-Code)
 LHC Computing Grid, Rechen- und Speichernetzwerk für die Experimente am Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider (LHC)
 Load Classification Group, Klassifikation der Belastbarkeit von Start- und Landebahnen
 Linear Congruential Generator, Zufallszahlengenerator in der Informatik

LCG